Анатолий Мака́ренко:
 Макаренко, Анатолий Викторович (род. 1964) — капитан II ранга Северного флота России; глава Государственной таможенной службы Украины (2007-2010), генерал-майор таможенной службы Украины.
 Макаренко, Анатолий Иннокентьевич (род. 1936) — директор завода ПО «Севмаш».